Dit is de wereldranglijst van juli 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 4 juli 2013.. België bereikte zijn hoogste notering ooit en kwam voor het eerst in de geschiedenis de top 10 binnen. Ook Bosnië en Herzegovina en Peru bereikten hun hoogste noteringen, respectievelijk 14 en 19. In de maand juli werden in totaal 134 officiële interlands gespeeld, waarvan 16 op de FIFA Confederations Cup, 89 om WK-kwalificatie en 29 vriendschappelijk. Senegal bleek de beste stijger en klom 25 plaatsen omhoog op de ranglijst. Daartegenover verloor de Centraal-Afrikaanse Republiek 145 punten en zakte het 30 plaatsen.

Mannen 07